Ca' di Magnano ima više značenja:
 Ca' di Magnano, Perugia
 Ca' di Magnano, Reggio Emilia